Kasachische Botschaft in Deutschland steht für:

 Kasachische Botschaft in Berlin
 Kasachische Botschaft in Bonn, siehe Liste der diplomatischen Vertretungen in Bonn #Kasachstan